Го́голів — село в Україні, у Червоноградському районі Львівської області. Населення у 2017 році становило 410 осіб.

У 2017 році  Львівське видавництво "Світло й Тінь"  видало книжку  уродженця цього села Семена Андрущака "Гоголів крізь віки" на 350 стрінках (ISBN978-966-7594-87-9). Цей історико-краєзнавчий нарис містить відомості  про майже 570-літню історію села, перша письмова згадка про яке датована 1451 роком. Це запис знайдений  у документі  Zrodla dziejove, XYIII, I, на стр.238-252 у списку осель Белзької землі, серед яких і село Гоголів.

Деколи в неофіційних записах та побутових розмовах вживалися назви Воголів чи Воглів. Ці назви пов'язують з ніби-то великою кількістю деревного вугілля, яке залишалось після вирубки і спалення лісів з метою розширення площ орних земель.

Відомі уродженці 
Матвійчук Микола Якович (1892-1973). Відомий в Галичині книговидавець, педагог, автор багатьох книжок для дітей. Зокрема у 1923 році видав книжку до читання для українських дітей з ілюстраціями Осипа Куриласа та Олени Кульчицької.Найбільше відома його серія дитячих книг"Золота бібліотека української дитини".
Пікула Степан Федорович ( 1940) багаторічний директор шахти №3"Великомостівська"(1980-1986рр.), директор з виробництва, генеральний директор виробничого об'єднання "Укрзахідвугілля"(1986-1995рр.). За трудові здобутки нагороджений орденами та високими відзнаками шахтарської професії.    
 Буй Микола Степанович ( 1996) — український футболіст.
 Коляда Володимир Андрійович ( 1947) — актор театру і кіно, народний артист України.
 Андрущак Семен Юліанович ( 1948), полковник у відставці, автор книги «Гоголів крізь віки» (видавництво"Світло й Тінь", 2017 рік)
 Філевич Анатолій Богданович ( 1968), футбольний арбітр національної категорії (з 2009 року), судив 93 матчі в українській Прем'єр Лізі, а всього провів понад 300 футбольних матчів.

Джерела 
  — S. 95. 
  — S. 85. 
"Гоголів крізь віки" (видавництво "Світло й Тінь", 2017р.), автор Семен Андрущак.

Посилання 
 Погода в селі Гоголів 

Населені пункти Червоноградського району
Села Червоноградського району
Села Львівської області